Les Thurses (du vieux norrois , translittéré « Thurs ») ou les Thurses du Givre (hrimthursar) sont une race de « Géants » de la mythologie nordique ou germanique, aussi dénommés Jötunn, risi ou trolls.

Références et notes

Voir aussi 
 Thurisaz (norrois ), troisième rune du Futhark.

Géant de la mythologie nordique